Ídolos, puede referirse a:
 Ídolos, película española dirigida por Florian Rey.
 Ídolos, teleserie de Televisión Nacional de Chile.
 Los nuevos chicos del ¡puaf! el capítulo de la Temporada 12 de Los Simpson.